Celine kan henvise til flere artikler:

 virkelige personer
 Louis-Ferdinand Céline – fransk forfatter
 Céline Dion – canadisk sangerinde
 Céline Dongo – håndboldspiller fra Elfenbenskysten

 fiktive personer
 Hagbard Celine – fiktiv eventyrer

 andet
 Celine (mærke) –  fransk modehus